Bay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Bay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté
 Bay – miejscowość w Highland (Szkocja)
Miejscowości w USA:
 Bay – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
Gminy w USA:
 Bay (ang. Bay Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Bay (ang. Bay Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bay (ang. Bay County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Bay (ang. Bay County) – w stanie Michigan